Ямасиро может означать:
 Ямасиро — провинция в Японии;
 Ямасиро — судно;
 фамилии ( и ).
 Такуя Ямасиро (Человек-паук) — персонаж японского телесериала и короткометражного фильма 1978 годов.